Cultuur, dat wat de mens schept, hetgeen een samenleving voortbrengt

Abstracte betekenis 
 Alternatieve cultuur, cultuur die zich buiten of aan de rand van de populaire cultuur of mainstreamcultuur bevindt
 Cult (cultuur), een kleine, maar bijzonder actieve subcultuur van mensen die fan zijn van een bepaalde artistieke uiting, dikwijls gesitueerd binnen de popcultuur
 Cultuurwetenschappen, de wetenschappen die bepaalde facetten van de cultuur bestuderen
 Culturele antropologie (volkenkunde, etnologie, sociale antropologie of sociaal-culturele antropologie) de wetenschap die het sociale gedrag, de economische structuur en de religie van volken en bevolkingsgroepen bestudeert
 Popcultuur, de in de jaren zestig in de westerse landen ontstane subcultuur, die zich afzette tegen overgeleverde normen en waarden
 Raad voor Cultuur, adviesorgaan voor de Nederlandse regering op het gebied van kunst, cultuur en media
 Underground (cultuur),de subcultuur waarin idealistische of kunstzinnige uitingen zich al dan niet bewust afzetten tegen de uitingen voor het grote publiek
 Westerse cultuur, de verzameling aan normen, waarden, gebruiken en soms voorwerpen en die de vele culturen in de westerse wereld met elkaar delen

Biologie 
 Microbiologische cultuur, het kweken van micro-organismen onder gecontroleerde omstandigheden
 Celcultuur, het groeien van eukaryotische cellen
 Cultuurvolger (plant)
 Cultuurvolger

Landgebruik 
 Bosbouw of Silvicultuur, bosbeheer met economisch nut, waarbij bos ten minste ten dele dient als natuurlijke hulpbron met het verwerven van hout hoofd- of nevendoel
 Cultuurtechniek, de techniek die van belang is bij het in cultuur brengen en houden van landoppervlakken
 Landbouw of Agricultuur, landgebruik voor de productie van planten en dieren, ten behoeve van de menselijke voedselvoorziening
 Cultuurgewas, voor menselijk gebruik geteelde, uit wilde planten is veredelde plantensoort
 Ontginning (cultuur), in cultuur gebrachte woeste grond
 Tuinbouw of Horticultuur, het op commerciële basis op intensieve wijze telen van groenten, paddenstoelen, fruit, bloemen, planten, bomen, bollen of zaden (onder andere Glastuinbouw, Fruitteelt)
 Veenbrandcultuur (boekweitbrandcultuur) een oude manier om hoogveengronden te bemesten en zo voor de verbouw van boekweit en andere gewassen zoals raapzaad, haver, rogge en aardappels gereed te maken
 Visteelt of Piscicultuur, een vorm van aquacultuur, waarbij vissen commercieel worden gehouden voor consumptie

Archeologie, beschavingen 
 Archeologische cultuur en beschavingen
 Ahrensburgcultuur
 Andronovocultuur
 Bandkeramische cultuur
 Cardiaal-impressocultuur
 Cemetery H-cultuur
 Chavincultuur
 Cloviscultuur
 Cycladische beschaving
 Ertebøllecultuur
 Hallstattcultuur
 Hamburgcultuur
 Indusbeschaving
 Jhukarcultuur
 Klokbekercultuur
 Maglemosecultuur
 Michelsbergcultuur
 Natufische cultuur
 Nazcacultuur
 Northern black polished ware-cultuur
 Obeidcultuur
 Ochre coloured pottery-cultuur
 Oud-Griekse cultuur
 Painted grey ware-cultuur
 Portugese cultuur
 Przeworskcultuur
 Romeinse cultuur
 Rössencultuur
 Seine-Oise-Marnecultuur
 Sesklocultuur
 Sredny Stog-cultuur
 Starčevo-Köröscultuur
 Swifterbantcultuur
 Thulecultuur
 Trechterbekercultuur
 Touwbekercultuur
 Vinčacultuur